Angel Stojanow ist der Name folgender Personen:

* Angel Stojanow (Schauspieler), bulgarisch-deutscher Schauspieler 
 Angel Stojanow (Skispringer) (* 1958), bulgarischer Skispringer
 Angel Stojanow (Boxer) (* 1967), bulgarischer Boxer